Nagora ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Nagora, deutscher Handballspieler
 Klaus Nagora (* 1935), deutscher Dirigent und Hochschullehrer
 Marc Nagora (* 1993), deutscher Basketballspieler